Колосовский сельсовет

Калининградская область 
 Колосовский сельсовет Зеленоградского района (преобразован в первой половине 1990-х в сельский округ)

Кировская область 
 Колосовский сельсовет Шабалинского района (преобразован в конце 1990-х в сельский округ)

Липецкая область 
 Колосовский сельсовет Елецкого района

Омская область 
 Колосовский сельсовет Калачинского района (преобразован в 2001 году в в сельский округ)

Саратовская область 
 Колосовский сельсовет Марксовского района (преобразован в 1990-х в округ)